A Copa de São Cristóvão e Neves de Futebol (em inglês: Saint Kitts and Nevis National Cup) é o principal torneio eliminatório do futebol masculino de São Cristóvão e Neves.

Campeões 
2001/02 : Cayon Rockets (Cayon)
2002/03 : Village Superstars FC (Basseterre) 1-0 Newtown United FC (Basseterre)
2003/04 : Village Superstars FC (Basseterre) 3-1 Cayon Rockets (Cayon)
2004/05 : não houve
2005/06 : não houve
2006/07 : Newtown United FC (Basseterre) awd Village Superstars FC (Basseterre)
2007/08 : não houve
2008/09 : não houve
2009/10 : Newtown United FC (Basseterre) 2-0 St. Paul's United (Basseterre)
2010/11 : Village Superstars FC (Basseterre) 4-3 Mantab
2011/12 : St. Paul's United (Basseterre) 2-1 Newtown United FC (Basseterre)
2012/13 : Conaree United FC 1-1 Newtown United FC (Basseterre) [aet, 5-4 pen]
2014 : Newtown United FC
2015 : Conaree United FC
2016 : Garden Hotspurs FC
2017 : Village Superstars FC
2018 : Cayon Rockets
2019 : Newtown United FC

Ligações externas 
Saint Kittsá Nevis - Lista de campeões da copa, RSSSF.com

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da América Central
Futebol de São Cristóvão e Neves
Fundações em 2001